Назначение кольчужных перчаток трансформировалось со временем:

 Кольчужные перчатки — часть рыцарского одеяния.
 Кольчужная перчатка — кухонный аксессуар.

См. также 
 Кольчужные рукавицы

Перчатки